Дюранс:

 Дюранс — река на юго-востоке Франции.
 Дюранс, Эрика (род. 1978) — канадская актриса.